Hiraga ist der Familienname folgender Personen:
 Hiraga Gennai (1728–1780), japanischer Gelehrter, Erfinder und Schriftsteller
 Martin Tetsuo Hiraga (* 1945), japanischer Geistlicher, Bischof von Sendai
 Hiraga Motoyoshi (1800–1865), japanischer Waka-Poet
 Nico Hiraga (* 1997), US-amerikanischer Schauspieler
 Hiraga Renkichi (1902–1985), japanischer Emigrantenführer in Brasilien
 Yoshikatsu Hiraga (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Hiraga Yuzuru (1878–1943), japanischer Admiral